Jméno a příjmení Michal Dvořák má více nositelů:

 Michal Dvořák (* 1965) –  český producent, skladatel, textař, autor filmové a scénické hudby
 Michal Dvořák (lední hokejista) (* 1979) – český hokejový útočník, nyní politik a podnikatel
 Michal Romeo Dvořák (* 1978) – český umělec, filmový a televizní režisér a producent žijící na Slovensku